Eta1 Pictoris
Eta2 Pictoris

Desambiguações de astronomia